

Geografia
 Mazzarino – comune italiano in provincia di Caltanissetta

Persone

 Antonio Mazzarino (1923-1999) – politico e insegnante italiano
 Giulio Mazzarino (1602-1661) – cardinale italiano, Ministro Capo sotto il regno di Luigi XIV di Francia
 Laura Margherita Mazzarino (1608-1685) – nobildonna italiana
 Manfredi di Mazzarino (Manfredo del Vasto, ante 1143-1193) – nobile italiano
 Michele Mazzarino (1605-1648) – cardinale italiano, fratello minore di Giulio Mazarino
 Nicolás Mazzarino (n. 1975) – cestista uruguaiano
 Pietro Mazzarino (1576-1654) – nobile italiano, padre di Giulio Mazzarino
 Santo Mazzarino (1916-1987) – storico italiano

Altro
 Mazzarino – famiglia nobile siciliana